Victoria del Reino Unido puede referirse a las siguientes personalidades:

 Victoria del Reino Unido (1819-1901), monarca del Reino Unido y emperatriz de la India.
 Victoria del Reino Unido (1840-1901), reina de Prusia, cuarta princesa real y emperatriz consorte de Alemania. Hija de la anterior.
 Victoria del Reino Unido (1868-1935), hija de Eduardo VII y princesa del Reino Unido